Cingula asser är en snäckart som först beskrevs av Bartsch 1910.  Cingula asser ingår i släktet Cingula och familjen Rissoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
asser